Nay steht für:
 eine alte Form von Nein im Englischen, die insbesondere bei  Abstimmungen im amerikanischen Senat traditionell verwendet wird
 ein Musikinstrument, siehe Nay
 Nay (Manche), eine Gemeinde im Département Manche, Frankreich
 Nay (Pyrénées-Atlantiques), eine Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques, Frankreich

Nay ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Nay-Scheibler (1927–2020), deutsche Kunsthistorikerin
 Ernst Wilhelm Nay (1902–1968), deutscher Maler der klassischen Moderne
 Fabio Nay (* 1989), Schweizer Radiomoderator
 Giusep Nay (* 1942), Schweizer Jurist, Bundesgerichtspräsident 2004–2006
 Joe Nay (1934–1990), deutscher Jazz-Musiker, Komponist und Schlagzeuger
 Jonas Nay (* 1990), deutscher Schauspieler und Musiker
 Meagen Nay (* 1988), australische Schwimmerin
 Reto Nay (* 1962), römisch-katholischer Priester und Exeget
 Robert Nay (1956–1992), australischer Schwimmer

nay steht für:
 Ngarrindjeri (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Ngarrindjeri im Süden von South Australia

NAY steht für:
 Flughafen Peking-Nanyuan (IATA-Code) in China

Siehe auch:
 Ney
 Nei

NAY